Belvidere steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belvidere (Delaware), im New Castle County
 Belvidere (Idaho), im Valley County
 Belvidere (Illinois), im Boone County
 Belvidere (Kansas), im Kiowa County
 Belvidere (Massachusetts), im Middlesex County
 Belvidere (Missouri), im Jackson County
 Belvidere (Nebraska), im Thayer County
 Belvidere (New Jersey), im Warren County
 Belvidere (New York), im Allegany County
 Belvidere (North Carolina), im Perquimans County
 Belvidere (Ohio), im Stark County
 Belvidere (Pennsylvania), im Chester County
 Belvidere (South Dakota), im Jackson County
 Belvidere (Tennessee), im Franklin County
 Belvidere (Wisconsin), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Belvidere (Vermont), Town in Vermont
 Belvidere Center (Vermont)
 Belvidere Junction (Vermont)
 Belvidere Mills (Minnesota)

Sonstiges:
 Belvidere (Riff), Riff im Südchinesischen Meer

im NRHP gelistete Objekte:
 Belvidere Cafe, Motel and Gas Station, in Litchfield, Illinois, ID-Nr. 07000060
 Belvidere High School, in Belvidere, Illinois, ID-Nr. 97000815
 Belvidere Hill Historic District, in Lowell, Massachusetts, ID-Nr. 95000656
 Belvidere Medicine River Bridge, in Belvidere, Kansas, ID-Nr. 85001418
 Belvidere Plantation House, in Hampstead, North Carolina, ID-Nr. 82003495
 The Belvidere, in Claremore, Oklahoma, ID-Nr. 82003696

Siehe auch:
 Belvidere Township
 Belvedere